VNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vanrook (Australia)
 VNR – sigla per valori nutritivi di riferimento